Dhünn (Wermelskirchen), een deel van de Duitse stad Wermelskirchen in Noordrijn-Westfalen
Dhünn (rivier), een zijrivier van de Wupper in Duitsland